Luis Antonio de Borbón nombre de algunos miembros de la Casa de Borbón:

Luis Antonio de Borbón. También conocido como Luis XIX de Francia (1775-1844), hijo y heredero del rey Carlos X de Francia.

Luis Antonio de Borbón y Farnesio (1727-1785), Cardenal-Infante español, hijo del rey Felipe V.